Rap Songs (ранее известный как Hot Rap Tracks и Hot Rap Singles) — американский хит-парад Billboard, включающий в себя 25 самых популярных на данный момент композиций в стиле хип-хоп/рэп, формирующийся на основе данных о ротации песен на радиостанциях, специализирующихся в этом музыкальном направлении, и продаже релизов.

С 1989 по 2001 год чарт формировался только на основе количества продаж. Дольше всего во главе чарта находилась композиция «Hot Boyz» Мисси Элиот (16 недель с декабря 1999 по март 2000)

Источники 
 Текущий чарт Billboard Rap Songs chart

Чарты Billboard
Хит-парады США
Urban чарты